Karpyliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Karpyliwka (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Karpyliwka (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Karpyliwka (Lubny)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Karpyliwka (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Karpyliwka (Riwne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Rokytne, siehe Karpyliwka (Rokytne, Riwne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Karpyliwka (Sarny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Karpyliwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Karpyliwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Karpyliwka (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Karpyliwka (Koselez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne, siehe Karpyliwka (Sribne)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Karpyliwka (Kamin-Kaschyrskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Karpyliwka (Kiwerzi)